2007 Голяма награда на Монако е 54-то за Голямата награда на Монако и пети кръг от сезон 2007 във Формула 1, провежда се на 27 май 2007 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Монако